Richard Fester ist der Name folgender Personen:

* Richard Fester (Historiker) (1860–1945), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Richard Fester (Linguist) (1910–1982), deutscher Paläolinguist